Дембно (польск. Dębno, нем. Neudamm) — многозначный термин.

 Дембно — город в Польше, входит в Западно-Поморское воеводство, Мыслибуржский повят.
 Дембно (гмина, Бжеский повят) — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Бжеский повят, Малопольское воеводство. 
 Дембно (гмина, Мыслибуржский повят) — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Мыслибуржский повят, Западно-Поморское воеводство. 
 Дембно (Новотаргский повят) — село в составе гмины Новы-Тарг, Новотаргский повят, Малопольское воеводство.

 Дембно (герб) — польский дворянский герб.